Теофано (; срещано и като: Теофа́ния) може да се отнася за:

 Теофано (съпруга на Ставракий), роднина на Ирина Атинянката
 Теофания (императрица), чийто мощи са се пазели ведно с тези на Петка Българска по времето на Втората българска държава в Търново, Бдин, Крушевац, Белград, а днес част от мощите са в Рилския манастир
 Анастасо-Теофано, византийска императрица съпруга на императорите Роман II и Никифор II Фока, както и любовница на император Йоан Цимисхий
 Теофано Склирина, византийска принцеса, германска кралица и императрица на Свещената Римска империя, съпруга на император Отон II

Вижте също 
 Теофания